Yurkovich ist der Familienname folgender Personen:

 Rachel Yurkovich (* 1986), US-amerikanische Speerwerferin 
 Tom Yurkovich (* 1935), voller Name Thomas Michael Yurkovich, US-amerikanischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Jurkovič